Pretore – istituzione dell'Antica Roma
 Pretore – termine usato per indicare funzionario pubblico in vari ordinamenti nel Medioevo, nell'età moderna e nell'età contemporanea

Altri progetti